Хайдар Давыдович Забиров (1922 — после 2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1922 году в селе Индерка. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1992 гг. — бухгалтер, секретарь парткома, председатель колхоза «Искра» Сосновоборского района Пензенской области.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва.

Заслуженный деятель колхозного строительства РСФСР.

Умер в Индерке после 2001 года.

Примечания

Литература 
 Забиров Х. Д. Независимо от погодных условий — Саратов, 1984.
 Каримов И. Д., Максяшев П. Ф., Савин О. М. Забиров Хайдар Давыдович / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 184.

Ссылки 

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XXVI съезда КПСС